Punta Umbría és un municipi de la província de Huelva, a la comunitat autònoma d'Andalusia.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Punta Umbría - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia 

Municipis de la Comarca Metropolitana de Huelva